Maartje kan zijn:

 een meisjesvoornaam, afgeleid van Martinus
 een stripreeks van Piet Wijn, zie Maartje (strip)